Zadný potok může být:

 Zadný potok (přítok Čierné Oravy) – přítok Černé Oravy v povodí Oravy
 Zadný potok (přítok Lesnianského potoka) – přítok Lesnianskeho potoka v povodí Dunajce
 Zadný potok (přítok Markušovského potoka) – přítok Markušovského potoka v povodí Hornádu
 Zadný potok (přítok Muráně) – přítok Muráně v povodí Slané
 Zadný potok (přítok Olšavy) – přítok Olšavy v povodí Bodvy
 Zadný potok (přítok Ronavy) – přítok Roňavy v povodí Dolního Dudváhu
 Zadný potok (přítok Turně) – přítok Turně v povodí Bodvy

Reference

Související články 
 Zadný jarok